Przechód peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Przechód, un village dans la voïvodie de Lublin
 Przechód, un village dans la voïvodie d'Opole